Wojciech Nowak (ur. 1949) – polski lekarz chirurg, profesor nauk medycznych, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Wojciech Nowak (ur. 1957) − polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta